

Cinema 
 Comrades – cortometraggio del 1903 prodotto dalla Selig Polyscope Company
 Comrades – cortometraggio del 1911 diretto da Dell Henderson e Mack Sennett
 Comrades – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Société Générale des Cinématographes Éclipse
 Comrades – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company
 Comrades – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Ryno Film Company
 Comrades – film del 1916 diretto da Bobby Burns e Walter Stull
 Bolshevism on Trial (o Comrades) – film del 1919 diretto da Harley Knoles
 Comrades – film del 1927 prodotto dalla Colorart Pictures Inc.
 Comrades – film del 1928 diretto da Cliff Wheeler

Musica
 Comrades – gruppo musicale